Affiliate steht für:

 Affiliate (Rundfunk), die Verbindung von lokalen Sendern mit einem Network im US-Mediensystem
 Affiliate-Marketing, Vermittler im zumeist internetbasierten Marketing
 Affiliate-Netzwerk in der Online-Werbung

Siehe auch:
 Affiliation
 Affiliated, Album des Rappers MC Eiht